Parti communiste du Canada est un nom porté par plusieurs partis politiques canadiens :
 Parti communiste du Canada, parti fédéral fondé en 1921 ;
 Parti communiste du Canada - Manitoba, section provinciale fondée en 1921 ;
 Parti communiste du Canada - Saskatchewan, section provinciale fondée en 1921 ;
 Parti communiste du Québec (PCQ-PCC), branche autonome provinciale fondée en 1921.
 Parti communiste du Canada (marxiste-léniniste), parti fédéral fondé en 1970.